Estibaliz ou Estíbaliz, est un nom d'origine latine aestivalis signifiant « estival ».

Il peut faire référence à :

 Estibaliz, un prénom féminin d'origine basque fêté le .
 Estibaliz, un village de la province d'Alava dans la Communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Toponymie basque